Die Kuala Lumpur Open 1993 waren ein Tennisturnier, das vom 27. September bis 3. Oktober 1993 in Kuala Lumpur stattfand. Es war Teil der ATP Tour 1993 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Tour 1993
Tennisturnier in Kuala Lumpur